Клаудіо Раньєрі — італійський футболіст, захисник. 
 Раньєрі де Кальцабіджі (італ. Ranieri de' Calzabigi; нар. 23 грудня 1714 — пом. липень 1795) — італійський лібретист.